Bandundu est une ancienne province de la République démocratique du Congo ;
 Bandundu est ville et chef-lieu de la province du Kwilu en République démocratique du Congo.

Voir aussi 
 Le Bandundu Water Jazz Band